Красатинка — название нескольких населённых пунктов Смоленской области:
 Красатинка (Краснинский район)
 Красатинка (Монастырщинский район)